Пурга́ — сильна низова заметіль.

Пурга — річка в Удмуртії, ліва притока Уви.

Пурга — село, община Чрномель, Південно-Східна Словенія.